Відее́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на північ від Парижа, 100 км на захід від Лілля, 85 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 259,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Відеем на сайті французького Національного інституту географії
 Відеем на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Відеем на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Відеем на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Відеем на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале